Barker Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barker Hill (Essex County, Massachusetts)
 Barker Hill (Middlesex County, Massachusetts)
 Barker Hill (Rhode Island)
 Barker Hill (Texas)
 Barker Hill (Vermont)